Палмар има више значења:

 Палмар (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Палмар (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмар (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмар (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмар (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику